Поляра может означать:

 Поляра — графическая зависимость в аэродинамике.
 Полюс и поляра — геометрическое множество точек.